Pronto (italienisch: fertig, bereit oder prompt) steht für:

 einen Schweizer Rapper (* 1993), siehe Pronto (Rapper)
 einen Roman von Elmore Leonard, siehe Pronto (Roman), und seine Verfilmung, siehe Pronto (Film)
 eine Möbelpolitur der Firma S. C. Johnson & Son

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pronto (Alabama)
 Pronto (Nevada)
 Pronto (New Mexico)